Birren ist der Familienname folgender Personen:

 Faber Birren (1900–1988), US-amerikanischer Farbwissenschaftler und Autor
 James Birren (1918–2016), US-amerikanischer Gerontologe